Гра́дус ( — «сходинка») — одиниця міри при вимірюванні температури, густини, міцності розчинів, і ін. Термін «градус» може означати:

 Градус — ступінь в схемі членства таємних організацій масонів.
 Градус, квадратний градус — одиниці вимірювання кутів
 Градус — одиниця вимірювання температури (градус Кельвіна, градус Цельсія, градус Фаренгейта)
 Градус Баллінґа — одиниця вимірювання густини
 Градус — умовна одиниця вмісту алкоголю в деяких напоях.
 Градус — умовна одиниця різноманітних фізичних та хімічних величин — твердості води, концентрації сірчаної кислоти (Градус Боме — одиниця відносної густини рідини. Позначення — ° Bé.), спирту, в'язкості рідин (Градус Енглера) тощо.

Посилання  
 

Одиниці вимірювання